Mersy ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Ludwig Mersy (1785–1843), deutscher Theologe
 Rudolf Mersy (1867–1949), deutscher Musiker